Евгений Васюков:
 Васюков, Евгений Андреевич (1933—2018) — советский и российский шахматист, гроссмейстер.
 Васюков, Евгений Сергеевич (род. 1985) — заслуженный мастер спорта России (пауэрлифтинг).